Отборочные игры к чемпионату Европы по футболу 1960 года.

Квалификационные матчи 
{{Отчёт о матче
|дата = 5 апреля 1959
|стадион = Далимаунт-Парк, Дублин
|зрители = 37500
|команда1 = 
|команда2 = 
|счёт = 2:0
|голы1 = Туохи Кантуэлл 
|голы2 = 
|судья =  Люсьен ван Нюффел
|bg=
||отчёт=Составы:Ирландия: ''Джимми О'Нил (Эвертон), Брендан МакНелли (Лутон), Ноэль Кантвелл (Вест Хэм Юнайтед), Мик МакГрат (Блэкбёрн), Чарльз Хёрли (Сандерленд), Патрик Сэйвуд (Астон Вилла), Альф Рингстед (Шеффилд Юнайтед), Томми Хэмилтон (Шемрок Роверс), Кристи Дойл (Шелбурн), Джордж Камминз  (Лутон), Лайам Туи (Шемрок Роверс) Чехословакия: Имрих Стахо (Спартак Трнава), Иржи Тихи (Червена Гвезда Братислава), Ян Поплугар (Слован Братислава), Густав Мраз (Червена Гвезда Братислава)(Иржи Хильдебрандт (Славия Прага) 23 мин.)), Сватоплук Плускал (Дукла Прага), Титус Буберник (Червена Гвезда Братислава), Ян Брумовски (Дукла Прага), Антон Моравчик (Слован Братислава), Ладислав Качани (Червена Гвезда Братислава), Павол Мольнар (Слован Братислава), Тадеаш Краус (Спарта Прага)
}}

 1/4 финала 

 Лучшие бомбардиры 5 голов'''

   Жюст Фонтен
  Титус Буберник

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на RSSSF
 Квалификация ЧЕ 1960 на сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1958 году
Футбол в Европе в 1959 году
Футбол в Европе в 1960 году
Отборочный турнир